El Duque Felipe I de Brunswick-Grubenhagen (; 1476 - 4 de septiembre de 1551, Herzberg) fue un miembro de la Casa de Welf. Fue el gobernante del Principado de Grubenhagen.

Biografía 
Era el segundo hijo varón del Duque Alberto II de Grubenhagen y de su esposa Isabel, nacida Condesa de Waldeck. Felipe fue el último miembro de la línea de Grubenhagen en usar el título de Duque de Brunswick. Sus sucesores usarían el título de Duque de Brunswick y Luneburgo, como la mayoría de los otros príncipes de la Casa de Welf.

Después de la muerte de su padre en 1485, estuvo primero bajo la tutela de su primo Enrique IV y de su madre Isabel. Ya en 1486 firmaba escrituras. En 1494, asumió el gobierno de su principado. Su sede, el Castillo de Herzberg, fue completamente destruido en un incendio en 1510. Su primo Enrique murió sin hijos en 1526 y Felipe heredó la parte de Enrique del principado, reunificando así todo Grubenhagen bajo un solo Duque por primera vez desde 1479.

Felipe fue uno de los primeros príncipes en seguir la Reforma. Estuvo presente en la Dieta de Worms en 1521 y se unió a la Liga de Torgau en 1526. En 1531, formó con otros príncipes la Liga de Esmalcalda. Después reformó los monasterios en su principado y en 1538, adoptó una orden eclesiástica para Grubenhagen y declaró la doctrina papal abolida. En 1546 Felipe y sus hijos participaron en una campaña militar de la Guerra de Esmalcalda en el sur de Alemania, que terminó sin éxito en Ingolstadt. Esta campaña provocó la ira del emperador Carlos V. Después de la derrota total de los Protestantes, fue absuelto en 1548 y reinstaurado como Duque.

Después de su muerte en 1551, fue sucedido por su hijo Ernesto III en el gobierno, y después de la muerte de Ernesto en 1567, Ernesto fue sucedido por su hermano menor Wolfgang. Cuando Wolfgang murió en 1595 sin heredero varón, fue sucedido por el hijo menor de Felipe, Felipe II. Con la muerte de Felipe II sin descendientes varones en 1596, la línea masculina de la línea de Grubenhagen de la Casa de Welf se extinguió.

Matrimonio e hijos 
Felipe I se casó dos veces. Su primera esposa probablemente murió de parto, en 1509. Tuvieron un hijo:
 Felipe (1509-1512)

Después contrajo matrimonio con Catalina de Mansfeld-Vorderort (1 de octubre de 1501-1535).  Tuvieron nueve hijos:
 Ernesto III (17 de diciembre de 1518 - 2 de abril de 1567), Duque de Brunswick-Grubenhagen
 desposó a Ana Margarita de Pomerania-Stettin (1551-1567)
 Isabel (18 de marzo de 1520-1520)
 Alberto (20 de octubre de 1521 - murió en batalla el 20 de octubre de 1546)
 Felipe (10 de junio de 1523-1531)
 Catalina (30 de agosto de 1524 - 24 de febrero de 1581)
 desposó en primeras nupcias al Duque Juan Ernesto de Sajonia-Coburgo;
 desposó en segundas nupcias al Conde Felipe II de Schwarzburgo-Leutenberg
 Juan (28 de mayo de 1526 - murió en la Batalla de San Quintín, 2 de septiembre de 1557, San-Quintín, Francia)
 Bárbara (25 de enero de 1528-1528)
 Wolfgang (6 de abril de 1531 - 14 de marzo de 1595), Duque de Brunswick-Grubenhagen
 desposó a Dorotea de Sajonia-Lauenburgo (1567-1595).
 Felipe II (2 de mayo de 1533 - 4 de abril de 1596), Duque de Brunswick-Grubenhagen
 desposó a Clara de Brunswick-Wolfenbüttel (1595-1596)

Ancestros

Referencias 
 Paul Zimmermann: Das Haus Braunschweig-Grubenhagen, Wolfenbüttel, 1911

Enlaces externos 
 Information about Philip I at www.Welfen.de

Príncipes de Grubenhagen del siglo XV (casa de Welf)
Príncipes de Grubenhagen del siglo XVI (casa de Welf)